Могадору  () — португальська власна назва.

Топоніми

Могадору — муніципалітет.
 Могадору (парафія)